Grabe (Apače), een plaats in de Sloveense gemeente Apače
 Grabe (Duitsland), een Ortsteil van Mühlhausen in de Duitse deelstaat Thüringen
 Grabe (Središče ob Dravi), een plaats in de Sloveense gemeente Središče ob Dravi